Сан-Жуан-да-Серра (Оливейра-де-Фрадеш) — район в Португалии, входит в округ Визеу.
 Сан-Жуан-да-Серра (Пиауи) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пиауи.